Харвест, Harvest (англ. Урожай) — многозначное понятие

 Харвест — белорусское издательство
 Харвест — производитель сельхозтехники (Алтайский край)
 Харвест — лейбл звукозаписи
 Харвест — серия японских компьютерных игр «Лунный урожай»
 Харвест — четвёртый студийный альбом певца Нила Янга
 Харвест — сельскохозяйственный холдинг
 Харвест — компьютер IBM 7950
 Харвест — американский триллер 1992 года

См. также 
 Barclay James Harvest
 Blue Harvest
 Essential Harvest
 First Harvest 1984–92
 Golden Harvest
 Harvest (disambiguation)
 Marine Harvest
 New Harvest… First Gathering
 Shaman’s Harvest
 The Final Harvest
 Tomorrow's Harvest
 Харвестер

Примечания